Velika nagrada Portugalske 1991 je bila trinajsta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1991. Odvijala se je 22. septembra 1991.

Dirka 

|-
! 1
| 6
|  Riccardo Patrese
| Williams-Renault
| 71
| 1:35:42,304
| 1
| 10
|-
! 2
| 1
|  Ayrton Senna
| McLaren-Honda
| 71
| + 20,941 s
| 3
| 6
|-
! 3
| 28
|  Jean Alesi
| Ferrari
| 71
| + 53,554 s
| 6
| 4
|-
! 4
| 23
|  Pierluigi Martini
| Minardi-Ferrari
| 71
| + 1:03,498
| 8
| 3
|-
! 5
| 20
|  Nelson Piquet
| Benetton-Ford
| 71
| + 1:10,033
| 11
| 2
|-
! 6
| 19
|  Michael Schumacher
| Benetton-Ford
| 71
| + 1:16,582
| 10
| 1
|-
! 7
| 15
|  Maurício Gugelmin
| Leyton House-Ilmor
| 70
| +1 krog
| 7
|  
|-
! 8
| 33
|  Andrea de Cesaris
| Jordan-Ford
| 70
| +1 krog
| 14
|  
|-
! 9
| 24
|  Gianni Morbidelli
| Minardi-Ferrari
| 70
| +1 krog
| 13
|  
|-
! 10
| 32
|  Roberto Moreno
| Jordan-Ford
| 70
| +1 krog
| 21
|  
|-
! 11
| 26
|  Érik Comas
| Ligier-Lamborghini
| 70
| +1 krog
| 23
|  
|-
! 12
| 7
|  Martin Brundle
| Brabham-Yamaha
| 69
| +2 kroga
| 19
|  
|-
! 13
| 3
|  Satoru Nakadžima
| Tyrrell-Honda
| 68
| +3 krogi
| 17
|  
|-
! 14
| 11
|  Mika Häkkinen
| Lotus-Judd
| 68
| +3 krogi
| 24
|  
|-
! 15
| 9
|  Michele Alboreto
| Footwork-Ford
| 68
| +3 krogi
| 22
|  
|-
! 16
| 25
|  Thierry Boutsen
| Ligier-Lamborghini
| 68
| +3 krogi
| 20
|  
|-
! 17
| 16
|  Ivan Capelli
| Leyton House-Ilmor
| 64
| Zavrten
| 9
|  
|-
! Ods
| 4
|  Stefano Modena
| Tyrrell-Honda
| 56
| Motor
| 12
|  
|-
! DSQ
| 5
|  Nigel Mansell
| Williams-Renault
| 51
| Diskvalifikacija
| 4
|  
|-
! Ods
| 30
|  Aguri Suzuki
| Lola-Ford
| 40
| Prenos
| 25
|  
|-
! Ods
| 27
|  Alain Prost
| Ferrari
| 39
| Motor
| 5
|  
|-
! Ods
| 2
|  Gerhard Berger
| McLaren-Honda
| 37
| Motor
| 2
|  
|-
! Ods
| 21
|  Emanuele Pirro
| Dallara-Judd
| 18
| Motor
| 16
|  
|-
! Ods
| 22
|  Jyrki Järvilehto
| Dallara-Judd
| 21
| Menjalnik
| 18
|  
|-
! Ods
| 8
|  Mark Blundell
| Brabham-Yamaha
| 12
| Vzmetenje
| 15
|  
|-
! Ods
| 12
|  Johnny Herbert
| Lotus-Judd
| 1
| Motor
| 26
|  
|-
! DNQ
| 29
|  Éric Bernard
| Lola-Ford
|  
|
|
|  
|-
! DNQ
| 17
|  Gabriele Tarquini
| AGS-Ford
|  
|
|
|  
|-
! DNQ
| 34
|  Nicola Larini
| Lambo-Lamborghini
|  
|
|
|  
|-
! DNQ
| 35
|  Eric van de Poele
| Lambo-Lamborghini
|  
|
|
|  
|-
! DNPQ
| 18
|  Fabrizio Barbazza
| AGS-Ford
|  
|
|
|  
|-
! DNPQ
| 14
|  Olivier Grouillard
| Fondmetal-Ford
|  
|
|
|  
|-
! DNPQ
| 10
|  Alex Caffi
| Footwork-Ford
|  
|
|
|  
|-
! DNPQ
| 31
|  Pedro Chaves
| Coloni-Ford
|  
|
|
|  
|}

Formula 1 sezona 1991
1991